Tokio oder Tokyo steht für:

 Tokio, Sammelbezeichnung für die ehemalige kreisfreie Stadt, de-facto-Hauptstadt von Japan
 Präfektur Tokio (Tōkyō-to und Tōkyō-fu), seit 1943 eine Präfektur (-to), 1868/71 bis 1943 eine Präfektur (-fu) in Ostjapan
 Tokio (Stadt) (Tōkyō-shi), von 1889 bis 1943 eine kreisfreie Stadt (-shi) in dieser Präfektur, Präfekturhauptstadt von Tokio und Reichshauptstadt von Japan
 Metropolregion Tokio
 (498) Tokio, ein Asteroid des Hauptgürtels

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tokio (North Dakota), im Benson County
 Tokio (Texas), im Terry County
 Tokio (Washington), im Adams County

Bands:
 Tokio (Band), japanische Boygroup
 Tokyo (Band), deutsche Rockband, siehe Robby Musenbichler #Tokyo

Personen:
 Jori Tokyo (Johannes Riedmann; * 1973), deutscher Künstler